Батаре́я (, от battre «бить») — соединение нескольких однотипных приборов, устройств в единую систему или установку для эффективного совместного действия. Название происходит от артиллерийской батареи как исторически первого типа батарей. Впоследствии название стало употребляться для обозначения соединения однотипных предметов вообще.

 Артиллерийская батарея — подразделение в артиллерии, совокупность артиллерийских орудий.
 Батарея — фортификационное сооружение (укрепление) или изделие (плавучая батарея), предназначенное и обслуживаемое подразделениями артиллерии армии или флота.
 Коксовая батарея — элемент оборудования в металлургическом производстве.
 Батарея (электротехника) — соединение элементов питания (в англоязычной терминологии слово battery применяется и к отдельным элементам питания).
 Батарея отопления — устоявшееся название радиатора отопления, так как многие радиаторы содержали в своей конструкции однотипные секции.
 Батарея (шахматы) — две или более дальнобойных фигур, объединение которых по одной линии усиливает потенциал атаки по этой линии.
 Роликовая батарея — совокупность роликов, устанавливаемых в специальную обойму и служащая для плавного изменения направления движения механизма, цепи конвейера и пр.
 Батарея — индикатор заряда (чаще имеющий форму пальчиковой батарейки с делениями) аккумулятора какого либо электрического прибора, имеющего дисплей.

См. также 
 Батарейка (значения)
 Кластер
 Электрическая гирлянда